RAF of Raf kan betrekking hebben op:
Organisaties
 Royal Air Force, de luchtmacht van het Verenigd Koninkrijk 
 RAF-monument, een monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten  
 Rote Armee Fraktion, een naoorlogse Duitse linkse terreurgroep, die vooral in de jaren 70 actief was 
 Roze Actiefront, een linkse holebi-vereniging in Vlaanderen 

Bedrijven
 Raf (onderneming), keten van elektronica-speciaalzaken 
 RAF-Avia, een Letse luchtvrachtmaatschappij
 Rondaan's Aanhangwagen Fabriek, een aanhangerfabriek uit Friesland
 Rīgas Autobusu Fabrika, een Letse autobusbouwer 
 Royal Aircraft Factory, een Britse vliegtuigfabrikant uit de Eerste Wereldoorlog; later gewijzigd naar de Royal Aircraft Establishment (RAE)  

Personen
 Raf (voornaam)

Overig
 RAF (popgroep)
 G. Raf Zerk, een humoristisch stripverhaal met een morbide ondertoon